Jason Dunford – nuotatore keniota
Joseph F. Dunford – generale, primo ufficiale in rango dello United States Army
Joseph F. Dunford Jr. – generale dei Marines, ex comandante della forze Nato
Moe Dunford – attrice statunitense
Nelson Dunford – matematico statunitense 
Michael Dunford – musicista del gruppo rock Renaissance